Alecsandru Dunaev ()  un actor de teatru, film și televiziune, cu origini rusești și cetățenie română, cu o carieră de 14 ani în domeniul actoriei, profesând în mare parte în Teatrul ”Jean Bart” din Tulcea și în Teatrul ”Ariel” din Râmnicu Vâlcea.

În 2009 a fost premiat la Festivalul internațional de teatru pentru elevi ”George Constantin” cu Premiul pentru interpretare masculină în rolul ”Pictorului pretențios” din piesa cu același nume, regia: Ion Dore.

Date personale 
A absolvit Liceul Teoretic "Grigore Moisil” din Tulcea (2006-2010), apoi a fost supus alegerii între Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Politehnice București și U.N.A.T.C ”I.L. Caragiale”, alegând actoria (clasa profesorului Adrian Titieni) (2010-2013). Ulterior a urmat masteratul ”Studii culturale slave” de la Facultatea de limbi și literaturi străine, Universitatea din București (2014-2016).

A devenit cunoscut odată cu rolul lui Mihai, avocatul ambițios și dornic de răzbunare, protagonistul serialului Adela de pe Antena 1. În prezent îl interpretează pe Răzvan în serialul ”Lia, soția soțului meu” și străbate țara în lung și în lat cu piesa de teatru ”Care pe care?”, adaptare după ”Who is who” de Keith Waterhouse și Willis Hall, alături de colegii săi Mara Oprea, Oana Moșneagu, Daniel Nuță și cu participarea extraordinară a Ancăi Sigartău, care s-a ocupat și de partea de regie a spectacolului.

Numele lui provine din zona Rostovului de pe Don și s-ar putea traduce ca ”dunăreanul”.

Alecsandru s-a născut într-o familie de ruși lipoveni din Tulcea (Mașa și Grigore Dunaev). Copilăria și-a petrecut-o atât în orașul natal, precum și la Sarichioi, la bunicii din partea mamei (la preotul paroh Mitrofan și babika Fenea) ori la Sfiștofca, apoi Maliuc și Tulcea, la bunicii din partea tatălui (Ștefan și babika Pașa). Sarichioi, Sulina, Lacul Razim, Pădurea Letea sunt locurile copilăriei în care se întoarce și astăzi cu același entuziasm. 

Alecsandru este un bun cunoscător, încă de mic, al limbii materne ruse și al slavonei bisericești. 

Mama sa a avut probleme din cauza accentului rusesc așa că a hotărât ca Alecsandru să învețe limba rusă abia de la vârsta de 5 ani pentru a-și păstra totuși rădăcinile, iar din clasa a III-a a început să învețe rusa veche de secol XV care încă se vorbește în bisericile lipovenești.

Bunicul din partea mamei era preot, iar Alecsandru îl însoțea duminica la biserică unde a învățat să cânte în corul bisericii din care face parte și astăzi.

Străbunicul din partea tatălui a venit din Rostovul de pe Don și s-a stabilit în zona deltei Dunării în anii '20 ai secolului trecut.

Experiență profesională 
 Doko în ”Orchestra de pe Titanic” de Hristo Boicev, regia Dan Petre, Teatrul ”Jean Bart”, Tulcea, Trupa de amatori de teatru ”Amphitrion”, septembrie 2008
 Hurbert în ”Tigrul purpuriu căruia îi plăceau clătitele”, adaptare după un scenariu scris de copiii de la Teatrul Baylor, Waco – Texas, regia Raul Gheba, Teatrul ”Jean Bart”, Tulcea, septembrie 2008
 Primul său rol într-un spectacol profesionist a fost ”tânăr în gară 2” în ”Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, regia Aurel Palade, Teatrul ”Jean Bart”, Tulcea, 6 decembrie 2008
 Bobin în ”Pălăria florentină” de Eugène Labiche, regia Ion Dore, Teatrul ”Jean Bart”, Tulcea, 2009
 Demetrius în “Visul unei nopți de vară” de W. Shakespeare, regia Ion Dore, Teatrul ”Jean Bart”, Tulcea, 2009
 Dicte-um poetic, spectacol de poezie pe versurile Alinei Șandra, în memoriam Cornel Cimpoaie
 Sublocotenentul în “Woyzeck” de G. Büchner, regia Aurel Palade, Teatrul ”Jean Bart”, Tulcea, 2010
 Cliff în “Privește înapoi cu mânie” de J. Osborne, regia Andreea Vulpe, UNATC 2011
 Platonov, în “Piesă fără titlu” de A.P.Cehov, regia Mihaela Bețiu, UNATC 2011
 Ivanov, în “Ivanov” de A.P. Cehov, regia Andreea Vulpe, UNATC 2011
 Caliban în “Furtuna” de W. Shakespeare, regia Andrei Raicu, UNATC 2012
 Robderouă în ”Țara lui Gufi” de M. Vișniec, regia Aurel Palade, Teatrul ”Ariel”, Râmnicu Vâlcea, 2012
 Trofimov în “Livada de vișini” de A.P. Cehov, regia Aurel Palade, Teatrul ”Ariel”, Râmnicu Vâlcea, 2012
 Abram în “Clasa noastră – poveste în XIV lecții” de Tadeusz Slobodzianek, regia Simona Măicănescu, Teatrul ”Foarte Mic”, București (producție UNATC 2012)
 Duniașa în “Căsătoria” dupa N.V.Gogol, regia Aurel Palade, Teatrul ”Ariel”, Râmnicu Vâlcea, 2013
 Lysander în “Visul unei nopți de vară” de W. Shakespeare, regia Aurel Palade, Teatrul ”Jean Bart”, Tulcea, 2013
 Ipistatul în ”D’ale carnavalului” de I. L. Caragiale, regia Aurel Palade, Teatrul “Ariel” Râmnicu Vâlcea, 2013
 Iordache în ”D’ale carnavalului” de I. L. Caragiale, regia Dan Chiriac, Teatrul ”Jean Bart”, Tulcea, 2014
 Soldatul în ”Hora iubirilor” de Arthur Schnitzler, regia Vlad Popescu, Teatrul ”Ariel”, Râmnicu Vâlcea, 2014
 “Lecții de viață”- producție Constantin Entertainment 2015, regia Titus Scurt (S02-ep. 33, S03-ep.24, S03-ep.88, S04-ep.34, S04-ep.68 ), regia Horea Muscă (S05-ep.30, S05-ep.79)
 Scurt-metraj “Sunteți liber?”, scenariu și regie Šimon Drgoňa, imagine – Radu Voinea, UNATC 2015
 Oscar în ”Oscar și Tanti Roz” de Eric Emmanuel Schmitt, regia Ion Sapdaru, Teatrul ”Jean Bart”, Tulcea, 2016
 Anton în ”Serpentina” de Tankred Dorst, regia Francisc Bucur (absolvent la clasa prof. Octavian Jighidgiu), Teatrul ”Jean Bart”, Tulcea, 2016
 Carlos Homenides de Histangua în ”Poche” de Georges Feydeau, coregrafie - Oana-Lavinia Pisaroglu, scenografie - Valentin Potrivitu, Teatrul ”Jean Bart”, Tulcea, 2018
 Ofițerul spătos în ”Papagalul mut” de Nae Caranfil, regia Nae Caranfil, Teatrul Național ”I.L.Caragiale”, București, 2018
 Preotul Emilian Radu în ”Cardinalul”, lung-metraj, regia Nicolae Mărgineanu, scenariu Bogdan Adrian Toma, Ager Film, 2019
 Luna în ”Referințele la Dali mă excită” de Jose Rivera, regia Răzvan Enciu, Teatrul ”Arte dell’Anima”, București, 2019
 Clip de promovare turistică a României 
 ”La vita promessa”, regia Ricky Tognazzi, Rai Fiction Picomedia, 2020
 Vladimir în ”Sabina: Tortured for Christ – The Nazi Years”, regia John Grooters, Grooters Productions, Ferocious Films, Fast Production Film, 2021
 Mihai Popa/Constantin în ”Adela”, regia Radu Grigore, Ruxandra Ion, Bogdan Dumitrescu, Dream Film Production, 2021-2022
 Bernard White în ”Care pe care?”, regia Anca Sigartău, adaptare după “Who is who” de Keith Waterhouse și Willis Hall, Teatrul Globe București, 2022-prezent
 Răzvan în ”Lia, soția soțului meu”, regia Radu Grigore, Ruxandra Ion, Bogdan Dumitrescu, Dream Film Production, prezent

Premii obținute 
La Olimpiada Națională de limba rusă maternă, organizată de Ministerul Educației cu sprijinul Comunității Rușilor Lipoveni din România, Alecsandru Dunaev a obținut mai multe premii în perioada liceului: 

 2004 – Mențiunea a IIa la Olimpiada Națională de limba rusă maternă, Tulcea
 2005 – Premiul al II lea la Olimpiada Națională de limba rusă maternă, Iași
 2006 – Mențiunea I la Olimpiada Națională de limba rusă maternă, Caransebeș
 2007 – Premiul al II lea la Olimpiada Națională de limba rusă maternă, Constanța

Pe partea de actorie a obținut următoarele premii: 

 2009 – Premiul pentru interpretare masculină i-a fost acordat, la Festivalul internațional de teatru pentru elevi ”George Constantin” din București (cu rolul ”Pictorului pretențios” din piesa cu același nume, regia: Ion Dore)
 2006 – Premiul cel Mare pentru cel mai bun spectacol (cu piesa ”Delir în doi, în trei, în câți vrei”, regia: Ion Dore) la Festivalul internaional de teatru ”TRAGOS” din Tulcea.

Note 

Nașteri în 1991
Nașteri pe 24 septembrie
Actori români în viață
Tulceni
Lipoveni din România
Actori de film români
Actori de teatru români
Actori de televiziune români